Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2013, кваліфікація — відбірний етап чемпіонату Європи, що відбувся з 25 березня 2011 по 10 вересня 2012.

Жеребкування

Група 1

Посилання 
 ЧЄ U-21 на сайті uefa  
 Результати на rsssf.com  

2013
2011 у футболі
2012 у футболі